SVW steht als Abkürzung für:

 Schachverband Württemberg
 Shanghai Volkswagen, chinesischer Automobilhersteller der Marken Volkswagen und Škoda
sowie die Vereine:

 SV Werder Bremen, Sportverein 
 Segelverein „Weser“ in Bremen
 SV Wacker Burghausen, Sportverein 
 SVW Mainz, siehe SV Weisenau, Fußballverein
 SV Waldhof Mannheim, Sportverein 
 SV Wiesbaden, Fußballverein
 SV Wilhelmshaven, Fußballverein

Andere Schreibweisen:

svw. steht als Abkürzung für 'so viel wie', z. B. in folgendem Satz: „Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (svw. ’Sperrung’) wird in Art. 18 DSGVO geregelt.“

Abkürzung